Příjmení Combs nese více různých osobností:

 Holly Marie Combsová (* 1973) – americká herečka
 Jeffrey Combs (* 1954) – americký herec
 Jessi Combs (1980–2019) – americká závodnice
 Sean Combs (* 1969) – americký rapper, tanečník, herec, hudební producent a zakladatel módní značky Sean John